Ранчо ел Паредон има више значења:

 Ранчо ел Паредон (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Паредон (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику